Marešová je české ženské příjmení, které nosí tyto osobnosti:

Anna Marešová (* 1943) – česká a československá politička ČSL z Plzeňska, poslankyně FS za normalizace
Iva Marešová (* 1976) – česká herečka, zpěvačka a kytaristka
Marie Marešová (1922–2003) – česká herečka
Michaela Marešová (* 1979) – česká florbalová trenérka, hráčka a reprezentantka
Milada Marešová (1901–1987) – česká malířka
Monika Marešová (* 1975) – česká moderátorka, manželka Leoše Mareše
Oldřiška Marešová (* 1986) – česká sportovkyně, atletka, skokanka do výšky

Související články
 Mareš